Одел има више значења:
 Одел (Орегон)
 Одел (Илиноис)
 Одел (Небраска)